EDPB steht für:
 European Data Protection Board, Europäischer Datenschutzausschuss
 Flugplatz Bad Ditzenbach (ICAO-Code)

Abkürzung